Суперкубок Литви з футболу 2022 — 14-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 лютого 2022 року між чемпіоном і володарем кубка Литви клубом Жальгіріс (Вільнюс) та віце-чемпіоном Литви клубом Судува.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2022
Литва
2022 у литовському спорті